«Fuga» puede referirse a:

Ciencias 
 El comportamiento de huida de los animales.
 Fuga de presos o evasión, acción mediante el cual un detenido se libra de la vigilancia a la que está sometido.
 Escape o reforzamiento negativo.
 Punto de fuga, sistema de proyección cónica.
 La salida de gas o líquido por un orificio o por una abertura producidos accidentalmente.

Cine 
 Fuga (2006), película chilena.

Música 
 Fuga, procedimiento de construcción musical o forma musical.
 La Fuga (1996-), banda de rock española.

Personajes 
 Ferdinando Fuga (1699-1781), arquitecto italiano.
 Paula Fuga (1978-), cantautora hawaiana.

Geografía 
 Isla Fuga,  municipio de Aparri, Cagayán, que se encuentra en el extremo norte de Filipinas, siendo parte del Archipiélago Babuyan.

Miscelánea
 Fuga de cerebros o fuga de talentos, la emigración de profesionales y científicos formados universitariamente en su país de origen a otras naciones, impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo de sus áreas de investigación, por motivos económicos o por conflictos políticos en su país natal.
 Fuga de capitales, activos y dinero que salen de un país como respuesta a algún suceso de carácter económico que haya tenido lugar en el mismo.